Bichlberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Bichlberg (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Bichlberg (Gemeinde St. Martin), Ort bei St. Martin am Tennengebirge, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg 
Berge:
 Bichlberg (Türnitzer Alpen), 859 m, im Pielach- und Texingtal in den Türnitzer Alpen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Pichlberg